SSDF ist die Abkürzung für:
 Somali Salvation Democratic Front, siehe Somalische Demokratische Erlösungsfront
 South Sudan Defense Forces
 Svenska schackdatorföreningen, siehe Schwedischer Schachcomputerverein

Abkürzung